Die Kenyan Premier League 2021/22 war die 19. Saison der höchsten kenianischen Spielklasse im Fußball. Organisiert wird die Liga von der Football Kenya Federation. Die Saison startete am 25. September 2021 und endete am 12. Juni 2022. Es nehmen 18 Mannschaften an dem Wettbewerb teil. Titelverteidiger war der Tusker FC.

Teilnehmende Mannschaften

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Relegationsspiele 

|}
Durch die Auswärtstorregel verblieb der Wazito FC in der ersten Liga.

Weblinks 
 Kenyan Premier League 2021/22 in der Datenbank von soccerway.com
 Kenyan Premier League 2021/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Kenia